Села:
 Оболоння — Івано-Франківська область, Калуський район
 Оболоння — Чернігівська область, Коропський район